Waśki bezeichnet Dörfer in der Woiwodschaft Podlachien in Polen:
 Waśki (Mały Płock), Dorf der Gmina Mały Płock im Powiat Kolneński
 Waśki (Mońki), Dorf der Gmina Mońki im Powiat Moniecki
 Waśki (Narew), Dorf der Gmina Narew im Powiat Hajnowski